

Села:
 Лішня — Львівська область, Дрогобицький район
 Лішня — Рівненська область, Дубенський район
 Лішня — Тернопільська область, Кременецький район

Лішня — колишня сільська ґміна Дрогобицького повіту Львівського вооєводства Другої Польської республіки